Daimler puede referirse a:

Pronunciado "deimler"
Daimler Motor Company de Coventry (Inglaterra), fabricante de los vehículos a motor de Daimler; parte del grupo BSA, actualmente Jaguar Cars.

Pronunciado "dimler"
Gottlieb Daimler (1834–1900), ingeniero alemán e inventor del automóvil en los años 1880.
Daimler Reitwagen, vehículo de 2 ruedas producido por Daimler en 1885 y reconocido la primera motocicleta.
Daimler Motorized Carriage, el primer automóvil producido por Daimler con Wilhelm Maybach en 1892.

Negocios cofundados por Gottlieb Daimler 
Daimler Motoren Gesellschaft, empresa cofundada por Gottlieb Daimler con sede en Stuttgart, fabricante de vehículos Mercedes de 1890 a 1926, más tarde fusionado con Benz & Cie. en 1926 surgiendo:
 Daimler-Benz AG, fabricante de vehículos Mercedes-Benz (de 1926 a 1998).
 Daimler AG, antiguamente DaimlerChryr Cars, creadora de vehículos Mercedes-Benz tras la desinversión de Chrysler en 2007

Subsidiaria austriaca 
 Austro-Daimler, la subsidiaria austriaca de Daimler Motoren Gesellschaft y Daimler-Benz (1899–1934)